Daniel Collins puede referirse a las siguientes personas:

Dan Collins (hockey sobre hielo) – jugador profesional de hockey sobre hielo estadounidense,
Daniel Collins (beisbolista) – jugador de béisbol,
Dan Collins (periodista) – productor de CBS News.com,
Daniel Collins – futbolista galés,
Daniel Collins (piragüista) – piragüista australiano,
Danny Boy Collins – luchador profesional inglés.